

Patronyme 
Du Toit ou du Toit est un nom de famille porté par des Huguenots d'Afrique du Sud et leurs descendants :
 Alexander du Toit (1878-1948), un géologue sud-africain ;
 Anri du Toit (née en 1984), utilisant le nom de scène de Yolandi Visser, une chanteuse sud-africaine ;
 Bettie du Toit (1910-2001), syndicaliste et militante sud-africaine ;
 Daniel du Toit (1871-1959), un astronome sud-africain ;
 Fonnie du Toit (1920-2001), un rugbyman sud-africain ;
 François (Mannetjies) du Toit Roux (né en 1939), un rugbyman sud-africain ;
 Gaffie du Toit (né en 1976), un rugbyman sud-africain ;
 Jakob Daniël du Toit (1877-1953), un écrivain sud-africain, fils de Stephanus Jacobus du Toit ;
 Jane du Toit (né en 1975), un rugbyman namibien ;
 Josias Jacobus du Toit (né en 1984), un rugbyman sud-africain ;
 Natalie du Toit (née en 1984), une nageuse sud-africaine ;
 Piet du Toit (1935-1996), un rugbyman sud-africain ;
 Pieter-Steph du Toit (né en 1992), un rugbyman sud-africain ;
 Stephanus Jacobus du Toit (1847-1911), un ministre de la République sud-africaine du Transvaal et  en afrikaans ;
 Thomas du Toit (né en 1995), un rugbyman sud-africain.
 Yolandi du Toit (née en 1985), une coureuse cycliste sud-africaine.

Sciences et techniques 
 Du Toit est un cratère de Mars, nommé d'après le géologue sud-africain Alexander du Toit (1878-1948).
 Les  sont un groupe de montagnes de l'Antarctique.
 Le  est un sommet ultra-proéminent d'Afrique du Sud.
 57P/du Toit-Neujmin-Delporte est une comète périodique découverte en 1941 par Daniel du Toit et deux autres astronomes.

Homonymie de patronyme